GDH ist eine Abkürzung für:

 Glutamatdehydrogenase, Enzym
 Gonzo Digimation Holding, zu der unter anderem das japanische Animations-Studio Gonzo (Studio) gehört
 IATA-Code der Wasserflugzeugbasis Golden Horn Lodge, Alaska, Vereinigte Staaten
 Gross Domestic Happiness, siehe Bruttonationalglück

GDh ist die Abkürzung für:
 Huvadhu Atholhu Dhekunuburi (Gaafu Dhaalu), ein Atoll der Malediven

GDH